Грегорио:

 Грегорио, Раф де (род. 1977) — новозеландский футболист.
 Грегорио — католический церковный деятель XII века, кардинал.
 Грегорио — католический церковный деятель XII века, кардинал-дьякон.
 Грегорио делла Субарра (ум. 1163) — итальянский кардинал.
 Грегорио ди Чекко (известен с 1418 по 1424) — итальянский художник, сиенская школа.